Секретарівка — село в Біляївському районі, Одеської області
Секретарівка — колишнє село Барвінківського району Харківської області